Lesaffre bezeichnet:
 Lesaffre (Unternehmen), französisches Unternehmen

Lesaffre ist der Familienname folgender Personen
 Bruno Lesaffre (* 1962), französischer Schwimmer
 Ernest Lesaffre (1837–1921), französischer Politiker
 Fantine Lesaffre (* 1994), französische Schwimmerin
 Mélanie Lesaffre (* 1990), französische Ringerin
 Roland Lesaffre (1927–2009), französischer Schauspieler
 Sofia Lesaffre (* 1997), französische Schauspielerin